Classe Vision
Sega Vision
Vision Racing

Álbuns
Visions (álbum de Grimes)
Visions (álbum de Haken)
Visions (álbum de Ramp)
Visions (álbum de Stratovarius)

Desambiguação